La battaglia di Novara tra Rotarit duca longobardo di Bergamo e Ragimperto duca di Torino nel 700.
L'Assedio di Novara del 1495.
L'Assedio di Novara fra Ludovico il Moro e l'esercito di Luigi XII di Francia (8 aprile 1500).
La battaglia di Novara fra Lega Santa e Francia nel 1513.
La battaglia di Novara dei costituzionali piemontesi contro legittimisti ed Austriaci nel 1821.
La battaglia di Novara detta della Bicocca della I guerra d'indipendenza nel 1849.